Sezóna 1991/1992 byla 1. sezonou Ruské superligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým HC Dynamo Moskva. Liga plynule vzešla ze Sovětské ligy. Ještě několik let poté se jí mohly účastnit i celky z republik bývalého Sovětského svazu.

Nejhorších osm týmů z první fáze se účastnilo prolínací soutěže s nejlepšími týmy druhé ligy.

První fáze

Druhá fáze

Skupina A

Skupina B

Play off

Semifinále 
 HC Dynamo Moskva - HC Spartak Moskva 3:1 (2:3, 1:0 P, 6:1, 4:1)
 HC CSKA Moskva - Chimik Voskresensk 3:2 (6:2, 2:3 SN, 4:1, 1:3, 3:1)

O 3. místo 
 HC Spartak Moskva - Chimik Voskresensk 2:0 (5:1, 4:1)

Finále 
 HC Dynamo Moskva - HC CSKA Moskva 3:0 (4:1, 5:2, 3:2)

O umístění

1. kolo 
 Torpedo Nižnij Novgorod - Křídla Sovětů Moskva 3:1 (4:2, 0:3, 2:1, 3:1)
 Traktor Čeljabinsk - Torpedo Ust-Kamenogorsk 3:0 (3:2, 2:1, 7:1)

O 7. místo 
 Křídla Sovětů Moskva - Torpedo Ust-Kamenogorsk 2:1 (3:2, 3:4, 3:2)

O 5. místo 
 Traktor Čeljabinsk - Torpedo Nižnij Novgorod 3:2 (4:2, 4:3, 3:4, 2:5, 5:1)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1991
Lední hokej v roce 1992